Geografia:
Dos estats relacionats amb la conca del Riu Amazones:
 Estat d'Amazones (Brasil), un dels estats del Brasil.
 Estat d'Amazones (Veneçuela), un dels estats de Veneçuela.